Сентре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сентре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сентре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сентре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сентре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен